Саль-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 120 км на південний захід від Пуатьє, 11 км на південний схід від Ла-Рошель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 834 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2077,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Саль-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту географії
 Саль-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Саль-сюр-Мер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Саль-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саль-сюр-Мер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморська Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморська Шаранта